De Grand Prix-wegrace van Frankrijk 1990 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 22 juli 1990 op het Circuit Bugatti nabij Le Mans, Frankrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Frankrijk
Sportevenement in Le Mans